Buffarini – personaggio de L'ispettore Coliandro
 Guido Buffarini Guidi – politico italiano
 Julio Buffarini – calciatore argentino
 Vincenzo Buffarini – politico italiano